Barstow – città statunitense della California
 Barstow – comunità non incorporata statunitense della contea di Fresno
 Barstow – città statunitense dell'Illinois
 Barstow – città statunitense del Maryland
 Barstow – città statunitense del Texas
 Barstow – census-designated place statunitense situato nello stato di Washington, nella contea di Ferry